Krystian Długopolski (ur. 3 sierpnia 1980 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski. Reprezentant Polski oraz zawodnik klubu AZS-AWF Katowice. Syn Kazimierza Długopolskiego, wielokrotnego reprezentanta Polski i olimpijczyka w kombinacji norweskiej, potem sędziego narciarskiego.

Przebieg kariery 
Zaczął skakać, gdy miał 8 lat. W 1997 roku zadebiutował w Pucharze Świata podczas konkursu w Zakopanem. Pierwsze punkty zdobył w tym samym roku w Courchevel. W 1998 roku został mistrzem Polski na igelicie. Olimpijczyk z Nagano 1998, gdzie startował jedynie w konkursie na normalnej skoczni gdzie zajął ostatnie 62. miejsce. Podczas Uniwersjady Zimowej w Innsbrucku został wicemistrzem w drużynie. W sezonie letnim 2005 podczas zawodów Letniego Grand Prix zajął szóstą lokatę w zawodach w Hinterzarten. .

Podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego na skoczni mamuciej w Vikersund w 2004 roku ustanowił swój rekord życiowy 191 metrów.

Od 2010 roku zajmuje się trenowaniem i rekrutacją najmłodszych skoczkiń narciarskich w rejonie Tatr.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty K. Długopolskiego na Igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997  Trondheim – 44. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1997  Trondheim – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997/1998 – 63.
 2004/2005 – 53.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 49.
 2004 – 57.
 2005 – 27.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 182.
 sezon 1997/1998: 46.
 sezon 1998/1999: 107.
 sezon 1999/2000: 152.
 sezon 2000/2001: 169.
 sezon 2001/2002: 197.
 sezon 2002/2003: 82.
 sezon 2003/2004: 38.
 sezon 2004/2005: 65.
 sezon 2005/2006: 41.
 sezon 2006/2007: 64.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Zakopane – 16 sierpnia 1997 (3. miejsce)
  Oberhof – 14 września 1997 (2. miejsce)
  Frenštát pod Radhoštěm – 7 września 1997 (3. miejsce)
  Villach – 4 lutego 2006 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 49.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Ludzie urodzeni w Zakopanem
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2003
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Urodzeni w 1980
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2005